Вулиця Петра Могили — вулиця в місті Бровари.
 Вулиця Петра Могили — вулиця в місті Вінниці.
 Вулиця Петра Могили — вулиця в місті Ковель. 
 Вулиця Петра Могили — вулиця в місті Львові.
 Вулиця Петра Могили — вулиця в місті Луцьку.
 Вулиця Петра Могили — вулиця в місті Рівне.

Вулиці, названі на честь людей